Лас Охитас има више значења:

 Лас Охитас (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Охитас, Ел Лимон (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Охитас (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику